Skyway bezeichnet
 englische Bezeichnung für Gebäudebrücke, eine wettergeschützte Fußgängerbrücke zwischen zwei Gebäuden
 eine Hochbrücke
 Skyway Airlines, eine US-amerikanische Fluggesellschaft
 Skyways Limited, eine britische Fluggesellschaft
 Skyways Express, eine schwedische Fluggesellschaft
 SkyWay Monte Bianco, eine Seilbahn (2015) von Italien auf den Mont Blanc
 Skyways (Fernsehserie), eine australische Fernsehserie
 die Chicago Skyway, eine mautpflichtige Autobahn in Chicago
 SkyWay Rail System, ein Hochbahn-Transportsystem
 Skyways Paketdrohnensystem, elektrisch angetriebenes, eigengesteuertes, fliegendes Pakettransportsystem in Singapur